Zhumeria es un género monotípico de plantas con flores perteneciente a la familia Lamiaceae. Su única especie: Zhumeria majdae Rech.f. & Wendelbo, Nytt Mag. Bot. 14: 39 (1967), es originaria de Irán.

Referencias

Enlaces externos 
Imágenes en Google

Mentheae
Flora endémica de Irán
Flora de Asia continental